Ракитов — фамилия. Известные носители:

 Ракитов, Анатолий Ильич (1928—2019) — советский и российский философ, заслуженный деятель науки РФ.
 Ракитов, Григорий Давидович (наст. фам. Рабинович; 1894—1937) — советский военный и политический деятель.